darda – dawna europejska broń drzewcowa
 Darda – miasto w Chorwacji
 Kamila Darda – polska piłkarka
 Stefan Darda – polski pisarz